Peristéri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Peristérion (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Peristéri (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Vrachonisídes Peristéria, öar, Attika, Nomós Attikís, 
 Óros Lákmos, berg, Thessalien, 
 Peristéri (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar